La deuxième étape du Tour d'Espagne 2008 s'est déroulée le dimanche  entre Grenade et Jaén.

Parcours 
Cette étape part de Grenade, où s'est déroulé la veille le contre-la-montre par équipes ouvrant la Vuelta 2008, et arrive à Jaén après . Le parcours sur les routes andalouses ne compte qu'une côte offrant des points pour le classement de la montagne : l'Alto de las Encebras (), culminant à  au  km. L'étape est néanmoins vallonnée et le final se situe au sommet d'une côte.

Récit 
Dans la dernière côte, Joaquim Rodríguez fait le travail pour Alejandro Valverde qui prend suffisamment d'avance pour devancer Davide Rebellin et Alessandro Ballan deux autres spécialistes de courses d'un jour.

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 2008

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 2008 sur le site officiel du Tour d'Espagne
 L'étape sur cyclingnews.com

02
2008-02
2008, 02

en:2008 Vuelta a España, Stage 1 to Stage 11#Stage 2